{{Музичний альбом
| Назва = No Time To Bleed
| Тип = Студійний альбом
| Виконавець = Suicide Silence
| Обкладинка = NoTimeToBleedUSA.jpg
| Колір = #CFCFCF
| Випущено = 30 червня 2009
| Записаний = 2008-2009
| Жанр = дезкор
| Тривалість = 37 хв. 51 с
| Лейбл = Century Media Records
| Продюсери = Machine
| Країна = 
| Огляди =
| Попередній =Green Monster(2008)| Рік = 2009
| Наступний = 
| Інше =

}}No Time To Bleed (укр. «Немає часу стікати кров'ю») — другий студійний альбом американського дезкор гурту Suicide Silence, який був записаний протягом 2008 і 2009 років на студії Machine Shop'' в місті Хобокен. Він був виданий лейблом Century Media Records 30 червня 2009 року в чотирьох варіантах. 1 липня 2010 року альбом був перевиданий з додаванням відео з концертних виступів.

Список композицій

Кліпи

Музиканти 
 Мітч Лакер — вокал
 Марк Хейлмун — гітара
 Кріс Ґарса — гітара
 Ден Кенні — бас
 Алекс Лопес — ударні

Посилання 
Альбом на офіційному сайті гурту (англ.)
Офіційний сайт альбому (англ.) 

Музичні альбоми 2009
Альбоми Suicide Silence
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Рок-альбоми